O Torneio de xadrez de Budapeste de 1896 foi uma competição de xadrez disputada entre 4 e 28 de outubro de 1896 na cidade de Budapeste, com o formato todos-contra-todos e teve treze participantes. Mikhail Chigorin venceu a competição após o desempate contra Rudolf Charousek.

Desporto na Hungria em 1896
1896 no xadrez
Competições de xadrez
Esporte em Budapeste